Ventilo peut désigner :
Armand Ventilo, une marque de prêt-à-porter ;
Le Ventilo Show, un salon annuel de Windsurf ;
Ventilo, un journal bimensuel gratuit marseillais ;
Il s'agit également de l’apocope du mot ventilateur.